La Serie A 1964–65 fue la 63.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 33.ª bajo el formato de grupo único. Internazionale ganó su noveno scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1965
Fútbol en 1964
Fútbol en 1965